Ulmer Tor ist der Name folgender Stadttore:

 Ulmer Tor (Biberach), in Biberach an der Riß, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Ulmer Tor, in Memmingen, kreisfreie Stadt in Bayern